Municipal Airport ist der Name folgender Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Municipal Airport (Dunklin County, Missouri)
 Municipal Airport (Putnam County, Missouri)
 Municipal Airport (Comanche County, Oklahoma)
 Municipal Airport (Le Flore County, Oklahoma)
 Municipal Airport (Texas County, Oklahoma)

Siehe auch: